«The Ghost of You» — четвёртый и последний сингл группы My Chemical Romance из альбома Three Cheers for Sweet Revenge. Основная тема — страх потери. Название было взято из объявления в комиксе «Хранители»: «Oh, how the ghost of you clings». А этот текст, в свою очередь, является отсылкой к песне «These Foolish Things».

Видеоклип на «The Ghost of You» снимался в Калифорнии. Затраты на его создание составили более 300 тыс. долларов.

Список композиций 
CD1

CD2

iTunes EP

Позиции в чартах

История издания

Примечания 

Песни 2005 года
Синглы My Chemical Romance
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart
Эмо-песни